Чангыс Хадын — название нескольких населённых пунктов:
 Чангыс Хадын — местечко в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва.
 Чангыс Хадын — местечко в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва.